AJO steht für:

 Corona Municipal Airport (FAA-Code), Flughafen von Corona (Kalifornien)
 Aero Ejecutivo, ehemalige mexikanische Fluglinie

Ajo steht für:
 Ajo I. (auch Aio, † 642), Herzog von Benevent
 Ajo, Ort im US-Bundesstaat Arizona
 Ajo Mountains, Bergkette im US-Bundesstaat Arizona
 Ajo Motorsport, Motorradsport-Team aus Finnland
 Ajo (Hofmeister), Hofmeister, Hauslehrer und Erzieher, insbesondere Obersthofmeister am Hofe der Habsburger in der Frühen Neuzeit (Spanisches Hofzeremoniell)
 Ajo Copper Mines, Mine im Pima County, Arizona
 Ajo Recreation Center, Park im Pima County, Arizona

im NRHP gelistete Objekte:
 Ajo Townsite Historic District, in Ajo, Arizona, ID-Nr. 01000877

Ajó steht für:

 Mar de Ajó, Ort in Argentinien
 Autódromo Rotonda de Mar de Ajó, Motorsport-Rennstrecke in Argentinien

Abkürzung